Дакода Брукс (), справжнє ім'я Ревен Доун Гарріс (;  9 листопада 1988; Анністон, Алабама, США) — американська порноакторка.

Біографія 
Дакода народилася у місті Анністон, штат Алабама, але усе своє дитинство провела спочатку у Джорджії, а потім у Флориді.

У порноіндустрію Дакода потрапила випадково: виявилось, що тодішній хлопець зраджував їй, тому вона вирішила помститися йому знявшись у сцені з мінетом, але це їй сподобалось, тому вона вирішила продовжувати. Виявилося, що до початку кар'єри у Дакоди був лише один партнер з яким вона й втратила цноту.

Щоб професійно зайнятися порно, Дакода переїжджає з Маямі до Лос-Анджелесу. З тих пір вона встигла спробувати себе у багатьох фільмах, знятися на обкладинку Hustler, а також бути номінованою на різні нагороди.

Має пірсинг на пупку та язиці. На попереку та лобку має тату.

Фільмографія

Номінації 

 2009 — FAME Awards — Улюблена дівчина-новачок (номінація)
 2009 — XRCO Award — Вершкова мрія (номінація)
 2009 — XBIZ Award — Нова старлетка року (номінація)
 2009 — AVN Award — Найкраща сцена соло сексу — «Янгольське обличчя» (номінація)
 2010 — AVN Award — Найкраща сцена сексу з подвійним проникненням — «Брудні цуценята 3» (номінація)

Примітки

Посилання 
 

Уродженці Анністона
Американські порноакторки
Брукс